Внук — сын сына или дочери, двоюродный внук — сын племянника или племянницы. Внучка — дочь сына или дочери, двоюродная внучка — дочь племянника или племянницы.

Внуки имеют определенные права и обязанности по отношению к дедушке и бабушке, как по отцовской, так и по материнской линии. Так, несовершеннолетние, нуждающиеся или нетрудоспособные совершеннолетние, имеют право на получение материального обеспечения (алиментов) от обладающих достаточными средствами дедушки и бабушки при условии, что они не могут получать это обеспечение от своих родителей. В свою очередь обладающие достаточными средствами внуки обязаны обеспечивать дедушку и бабушку в случае их нетрудоспособности и потребности, если они не могут получить материальное обеспечение от супругов или детей. Внуки и правнуки, дедушка и бабушка обладают правами наследования друг после друга. Внуки и правнуки наследуют по закону после дедушки (бабушки), если ко времени открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником, причем они наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему отцу. Дед и бабка со стороны отца и со стороны матери наследуют после внуков в числе других наследников второй очереди.

Источники 
 Кто кому родственник

См. также 
 Дед
 Бабушка

Ссылки 
 Сроки генеалогии.
 Степени родства и степени свойства

Семья